Amphichorema är ett släkte av nattsländor. Amphichorema ingår i familjen Hydrobiosidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nattsländor
Amphichorema